Vahrenholt ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Vahrenholt (* 1949), deutscher Politiker und Manager
 Thomas Vahrenholt, deutscher Amateurboxer